Максимович, Василий:
 Максимович, Василий Николаевич (1832—не ранее 1914) — русский военный деятель, генерал от инфантерии.
 Максимович, Василий Павлович (1902—1944) — русский инженер, участник движения Сопротивления во Франции.